Кубок России по футболу среди женщин 2021 — футбольный турнир, который проводился по системе с выбыванием. Кубковый титул защитил московский «Локомотив».

Регламент 

Матчи 1/64, 1/32 и 1/16 финала (первый, второй и третий отборочный тур, при наличии участников проходят по территориальному признаку, для уменьшения финансовых затрат) был проведен с 3 мая по 11 июня.

С 1/16 финала начал выступление в турнире дебютант Суперлиги - «Ростов».

Остальные 9 клубов Суперлиги стартовали в турнире со стадии 1/8 финала 17 и 18 июня, сразу после сбора сборной России.

Турнирная сетка

Первый отборочный тур (1/64 финала)

Второй отборочный тур (1/32 финала)

Третий отборочный тур (1/16 финала)

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Для Локомотива финал стал вторым подряд в истории Кубка России (первый был против «ЦСКА» в 2020 году). «Зенит» вышел в финал в первый раз. Главный тренер Локомотива Елена Фомина во второй раз подряд вывела команду в финал Кубка России (в 2020 году — также Локомотив), а для Ольги Порядиной он стал первым в карьере.

Примечания 

Кубок России по футболу среди женщин
2021 год в женском футболе
Футбол в России в 2021 году